

Persone 
 Bob Satterfield – pugile statunitense
 David E. Satterfield III – politico statunitense
 Kenny Satterfield – ex cestista statunitense
 Louis Satterfield – cantante e musicista statunitense

Pagine correlate 
 Paul Satterfield